Shoals ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shoals (Indiana)
 Shoals (North Carolina)
 Shoals (Oklahoma)
 Shoals (West Virginia)
 Shoals Acres (Alabama)
 Shoals Junction (South Carolina)